Cedar Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cedar Creek Bridge (Conway County, Arkansas), NRHP-Nr. 90000520
 Cedar Creek Bridge (Independence County, Arkansas), NRHP-Nr. 95000613
 Cedar Creek Bridge (Crawford County, Arkansas), NRHP-Nr. 95000649
 Cedar Creek Bridge (Kansas), NRHP-Nr. 83000418
 Cedar Creek Bridge (North Dakota), NRHP-Nr. 97000168